Hartlaub-Toko kann sich auf zwei verschiedene Arten der Nashornvögel beziehen:
 Westlicher Hartlaub-Toko (Horizocerus hartlaubi), der vor der Abtrennung einer Unterart als Hartlaub-Toko firmierte
 Kongotoko (Horizocerus granti), der früher als Unterart H. hartlaubi granti des Westlichen Hartlaub-Tokos galt